Meersch ist der Familienname folgender Personen:

 Maxence Van der Meersch (1907–1951), französischer Schriftsteller
 Walter Jean Ganshof van der Meersch (1900–1993), belgischer Jurist, Bobfahrer und Politiker